Аппий Клавдий Красс Инрегиллен (; IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Клавдиев, консул 349 года до н. э.

Консульские фасты называют преномены отца и деда Аппия Клавдия — Публий и Аппий. Ливий называет Аппия Клавдия внуком децемвира, что маловероятно с точки зрения хронологии. Возможно, Аппий был внуком военного трибуна 403 года до н. э..

У Ливия Аппий Клавдий изображён, вслед за его сородичами, как ревностный защитник привилегий римского патрициата. Он выступал против законопроектов Лициния и Секстия о допуске плебса к консульству.

В 362 году до н. э., когда Луций Генуций Авентинский, первый консул-плебей, возглавивший войско, потерпел поражение и погиб в бою с герниками, сенат назначил Аппия Клавдия диктатором. Тот соединил свежие силы с войском Генуция, занявшим оборону в лагере под командованием легата Гая Сульпиция Петика, и разгромил врага.

В 349 году Аппий Клавдий стал консулом совместно с Луцием Фурием Камиллом, но умер ещё в начале своего срока, во время подготовки к войне с галлами.

Примечания 

Клавдии